Незевай — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области. Управляется Незеваевским сельским советом.

География 
Посёлок располагается в 16 километрах на северо-запад от города Артёмовский при одноимённой станции.

Часовой пояс

История 
Бывшая железнодорожная станция (ныне — остановочный пункт) Свердловской железной дороги на участке Егоршино-Алапаевск. Необычное название посёлка восходит ко времени строительства железной дороги: считается, что фразу «Не зевай!» выкрикивали машинисты проезжающих поездов, сбавляя скорость и давая возможность пассажирам спрыгнуть на ходу.

Население

Инфраструктура 
В посёлке располагается 14 улиц (Железнодорожная, Заводская, Зелёная, Новая, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Полевая, Привокзальная, Прифермская, Рабочая, Садовая, Совхозная, Школьная) и переулок Кузнечный.

Примечания

Ссылки 
 Wikimapia\\посёлок Незевай
 Об Артёмовском городском округе

Населённые пункты Артёмовского городского округа Свердловской области